Marziale ist der Familienname folgender Personen: